Жан Фонте́н-Мале́рб (; 1740 год, возле Кутанс, Нормандия — 1780 год) — французский  и драматург. Сочинял героиды, речи в стихах, басни, нравственные поучения и театральные пьесы. Многие его стихотворные произведения были удостоены наград Академии.

Творчество 
 Поэма «La rapidité de la vie» (1766);
 поэма «Epître aux pauvres» (1768);
 «Fables et centes moraux» (1769);
 трагедия «Agrillan ou le fanatisme des croisades» (1769).

Ссылки 
 

Драматурги Франции